Element – software di messaggistica
 Element – singolo dei Moran del 2008
 Element – brano musicale di Kendrick Lamar, contenuto nell'album Damn del 2017